Schlaghammer steht für:
 Schlaghammer, deutscher Name von Šlakhamry, Tschechien
 Schlägel, Gerät oder Werkzeug zum Schlagen
 Schlaghammer (Feuerwaffe)
 Schlaghammer (Glocke)
 Bohrhammer, Maschine
Siehe auch:
 Vorschlaghammer